Cinema:
 Mask (pel·lícula), pel·lícula de 1985 dirigida per Peter Bogdanovich i protagonitzada per Eric Stoltz i Cher
 La màscara (The Mask), pel·lícula de 1994 protagonitzada per Jim Carrey i Cameron Diaz

Altres:
 M.A.S.K., sèrie de televisió animada (1985-1986)
 The Mask (sèrie), sèrie de televisió animada basada en la pel·lícula homònima de 1994
 The Mask (videojoc), videojoc basat en la pel·lícula homònima de 1994